U18-Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2012 var en världsmästerskapsturnering i ishockey öppen för pojklandslag med ishockeyspelare under 18 år. Turneringen var uppdelad på tre divisioner med två grupper inom division ett och två. Toppdivisionen, med tio lag, spelade sina matcher i Brno och Znojmo, Tjeckien, och utgjorde det egentliga världsmästerskapet. Världsmästerskapet avgjordes mellan 12 och 22 april 2012.

USA:s U18-landslag vann sin fjärde raka världsmästartitel då man finalslog Sverige med hela 7-0 i finalen. Kanada erövrade bronsmedaljerna genom att besegra Finland i övertid i bronsfinalen.

VM i de lägre divisionerna avgjordes i olika perioder under mars och april 2012:

 Division I, grupp A i Piešťany, Slovakien, under perioden 11–17 april 2012.
 Division I, grupp B i Székesfehérvár, Ungern, under perioden 11–17 april 2012.
 Division II, grupp A i Heerenveen, Nederländerna, under perioden 31 mars–6 april 2012.
 Division II, grupp B i Novi Sad, Serbien, under perioden 20–26 mars 2012.
 Division III i Sofia, Bulgarien, under perioden 12–18 mars 2012.

Slutställningen i U18-VM i ishockey 2012 blev:

U18-VM 2012

Första omgång 
Alla tider är lokala (UTC+2).

Grupp A 
Alla matcher spelas i Brno.

Grupp B 
Alla matcher spelas i Znojmo.

Nedflyttningsomgång 

Alla tider är lokala (UTC+2).

Matcher mellan lagen från tidigare omgångar:

Matcher mellan lagen i nedflyttningsserien:

Finalomgång 
Spelträd

Alla tider är lokala (UTC+2).

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om femte plats

Bronsmedaljsmatch

Final

Slutställning

Division I
U18-VM i ishockey Division I Grupp A avgjordes i Piešťany, Slovakien, mellan 11 och 17 april 2012. Slovakien vann gruppen och flyttas upp till toppdivisionen inför U18-VM 2013. Japan slutade sist i gruppen och flyttas ned i Division I Grupp B inför U18-VM 2013. 

Division I Grupp B spelades i Székesfehérvár, Ungern, mellan 11 och 17 april 2012. Vitryssland vann gruppen och flyttas upp till Division I Grupp A inför U18-VM 2013. Ungern som slutade sist flyttas ned till Division II Grupp A.

Grupp A

Matcher

Grupp B

Matcher

Division II
Grupp A avgjordes i Heerenveen, Nederländerna, mellan 31 mars till 6 april 2012. Grupp B spelades i Novi Sad, Serbien, mellan 20 och 26 mars 2012. 

I Grupp A vann Sydkorea och flyttas upp till Division I Grupp B inför U18-VM i ishockey 2013. Nederländerna slutade sist i Grupp A och kommer därför att flyttas ned till Division II grupp B.  

Division II Grupp B slutade med att Estland vann och flyttas därmed upp till Division II Grupp A inför U18-VM i ishockey 2013. Kina hamnade sist i Grupp B och flyttas ned till Division III Grupp A inför 2013 och kommer att ersättas av Belgien som placerade sig först i Division III.

Grupp A

Matcher

Grupp B

Matcher

Division III
Turneringen spelades i Sofia, Bulgarien, från 12 till 18 mars 2012.  Belgien vann Division III och blir uppflyttade till Division II grupp B inför U18-VM 2013. Sydafrika och Taiwan får spela kvalificeringsmatcher för att försöka nå nästa års U18-VM Division III.

Matcher

Källor

Externa länkar
Officiell webbsida

2012 i Bulgarien
2012 i Nederländerna
2012 i Serbien
2012 i Slovakien
2012 i Tjeckien
2012 i Ungern
Internationella ishockeytävlingar i Bulgarien
Internationella ishockeytävlingar i Nederländerna
Internationella ishockeytävlingar i Serbien
Internationella ishockeytävlingar i Slovakien
Internationella ishockeytävlingar i Tjeckien
Internationella ishockeytävlingar i Ungern
Ishockeysäsongen 2011/2012
Sport i Brno
Sport i Heerenveen
Sport i Sofia
2012
Znojmo